Kuwu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kuwu (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Kuwu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah),

Nigeria 

 River Bissaula, vattendrag, Taraba, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar